Neumarkt poate fi:

Neumarkt in der Oberpfalz în Bavaria
Neumarkt-Sankt Veit în Bavaria

În Austria:
Neumarkt am Wallersee
Neumarkt an der Ybbs
Neumarkt im Mühlkreis
Neumarkt im Hausruckkreis
Neumarkt in Steiermark

În România:
 Neumarkt este denumirea germană a orașului Târgu Mureș
 Szekler Neumarkt este denumirea germană a orașului Târgu Secuiesc

Neumarkt, o marcă de bere din România, produsă de compania „Bere Mureș”.

Vezi și 
Neuburg